El nombre Caleuche puede referirse a:

 Caleuche, barco fantasma de la mitología del archipiélago de Chiloé, en Chile;
 Caleuche, novela de la escritora chilena Magdalena Petit;
 Caleuche: El llamado del mar, película del director chileno Jorge Olguín, basada en el mito anterior;
 Caleuche Chasma, un chasma (hendidura profunda) de Caronte, luna de Plutón;
 HD164604b Caleuche, planeta extrasolar que orbita la estrella HD164604 Pincoya;
 Caleuche Comic, revista de historietas chilena; y a
 Premios Caleuche, galardón anual al cine y TV chilena.